Klyftmossor (Molendoa) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Sextus Otto Lindberg. Klyftmossor ingår i familjen Pottiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor